Cerredo puede referirse a: 
 Cerredo, parroquia del concejo de Tineo, en el Principado de Asturias.
 Cerredo, parroquia del concejo asturiano de Degaña.
 Sierra de Cerredo, sierra litoral de Cantabria.